Kreutzersonaten kan syfta på
 Kreutzersonaten (Beethoven) – violinsonat nr 9 i A-dur av Ludwig van Beethoven, opus 47 (1802), tillägnad Rodolphe Kreutzer. Se Verklista för Ludwig van Beethoven#Violin och piano.
 Kreutzersonaten (Tolstoj) – en novell från 1890 av Lev Tolstoj, originaltitel Крейцерова соната
 Kreutzer Sonata (film, 1915) – en amerikansk film från 1915 i regi av Henry Bergman
 Die Kreutzersonate – en tysk film från 1937 i regi av Veit Harlan